Заговезни са църковни празници, празнувани в деня преди началото на период на пости. Има няколко такива дни в годината:
 Месни заговезни и Сирни заговезни — преди започване и в началото на Великите пости;
 Петрови заговезни — преди започване на Петровите пости;
 Богородични заговезни — преди започване на Богородичните пости;
 Коледни заговезни — преди започване на Коледните пости.

Християнски празници